Ре́рих — фамилия.

Известные носители 
 Рерих, Борис Константинович (1885—1945) — русский архитектор и художник, педагог, брат Николая Рериха.
 Рерих, Владимир Константинович (1882—1951) — русский агробиолог, преподаватель, брат Николая Рериха.
 Рерих, Девика Рани (1908—1994) — индийская актриса, жена Святослава Рериха.
 Рерих, Елена Ивановна (1879—1955) — русский философ, жена Николая Рериха.
 Рерих, Карл-В. (род. 1953) — немецкий художник.
 Рерих, Константин Фёдорович (1837—1900) — нотариус Санкт-Петербургского окружного суда, отец Николая Рериха.
 Рерих, Мария Васильевна (1844—1927) — домохозяйка, мать Николая Рериха.
 Рерих, Николай Константинович (1874—1947) — русский художник, философ, публицист, археолог, путешественник, общественный деятель.
 Рерих, Светлана Витальевна (род. 1971) — певица, телеведущая, продюсер.
 Рерих, Святослав Николаевич (1904—1993) — русский художник, сын Николая Рериха.
 Рерих, Юрий Николаевич (1902—1960) — русский востоковед, сын Николая Рериха.

См. также 
 Рерих (фамилия)
 Рерихианство
 Пакт Рериха